Alas de ángel puede referirse a:

 El nombre común de la planta Opuntia microdasys.
 El nombre común de la planta Acanthus mollis.